Даутово — деревни на Урале.
 Даутово (Абзелиловский район) — деревня в Башкортостане
 Даутово (Челябинская область) — деревня в Челябинской области.